Yuxisaurus kopchicki — вид птахотазових динозаврів, близький до родини анкілозаврових (Ankylosauridae). Динозавр жив у ранній юрі у Східній Азії.

Відкриття 

Викопні рештки динозавра знайдено у відкладеннях формації Фенцзяхе на південному заході Китаю. Було виявлено частковий скелет, що включав частини черепа, кілька хребців, елементи кінцівок і щонайменше 120 остеодерм. Yuxisaurus вперше було названо в препринті bioRxiv, опублікованому наприкінці 2021 року, але його не вважали дійсним через те, що він не був належним чином опублікований. Таксон був офіційно опублікований незабаром після цього, у березні 2022 року.

Родова назва Yuxisaurus поєднує посилання на типову місцевість Юсі в провінції Юньнань (Китай), із грецьким «sauros», що означає «ящірка». Видова назва kopchicki дана на честь американського біолога Джона Копчика.

Класифікація 
Yuxisaurus був базальним щитоносним динозавром (Thyreophora). Залежно від набору даних, його визнають або сестринським таксоном німецького Emausaurus, або вин базальніший, ніж Scelidosaurus та евриподи. Відкриття Yuxisaurus остаточно доводить, що тиреофори були присутні в Азії протягом ранньої юри, оскільки інші потенційні записи про азійських тиреофорів ранньої юри, Bienosaurus і Tatisaurus, надто фрагментарні, щоб мати систематичне значення.

Topology 1: Norman dataset

Topology 2: Maidment et al. dataset

Примітки

Посилання 

Щитоносні
Динозаври юрського періоду
Вимерлі тварини, описані 2022
Динозаври Азії